Poniższe tabele zawierają kraje uszeregowane według wielkości eksportu towarów ogółem i w przeliczeniu na mieszkańca na podstawie bazy danych FAOSTAT publikowanych przez FAO. Dane o rozmiarach eksportu na mieszkańca obliczono dzieląc eksport towarów ogółem przez liczbę mieszkańców. Dla celów porównawczych umieszczono także niektóre niesuwerenne terytoria, lecz pozycje numerowane dotyczą tylko suwerennych państw. Wartość eksportu zawiera także reeksport, który w może stanowić duży udział w mniejszych krajach rozwiniętych.

Zobacz też 
 lista państw według wielkości importu

Przypisy

Bibliografia 
 The World Trade Organization, dostęp 27 sierpnia 2012, INTERNATIONAL TRADE STATISTICS
 

Listy krajów według wielkości produkcji
Handel międzynarodowy